La Samain du cinéma fantastique (Le festival de Alice et Cappucine) est un festival de cinéma fantastique international de Nice. 

Il est créé en 2010 par l’association Les Méduses. En 2014, près de  ont participé au Festival.

Depuis sa création, la Samain du cinéma fantastique a reçu des invités prestigieux, parmi lesquels Jan Kounen, Alain Schlockoff, Bruce LaBruce, Dario Argento, Paolo Gaudio, Hélène Cattet, Bruno Forzani, Joann Sfar ou Xavier Gens.

Pour sa sixième édition, le Festival se déroulera du 27 au .

Compétition et palmarès 
La Samain du cinéma fantastique est un Festival reconnu par le site imdb.fr pour sa volonté de révéler la jeune création cinématographique internationale.

Grand prix du festival

Compétition long métrage

Grand Prix 
 2014 : Fantasticherie Di Un Passeggiatore Solitario, de Paolo Gaudio (Italie)
 2013 : Gravity, d'Alfonso Cuaron (USA)
 2012 : Grabbers, de Jon Wright (Irlande, Angleterre)
 2011 : Take Shelter, de Jeff Nichols (USA)
 2010 : Rubber, de Quentin Dupieux (France, USA)

Prix du public : Meilleur film 
 2014 : The Editor, de Adam Brooks & Matthew Kennedy (Canada)
 2013 : I am a Ghost, de H.P. Mendoza (USA)
 2012 : Grabbers, de Jon Wright (Irlande, Angleterre)
 2010 : The Human Centipede (First Sequence), de Tom Six (Pays-Bas)

Prix du public : Meilleure réalisation 
 2014 : Hostile, de Nathan Ambrosioni (France)
 2013 : I am a Ghost, de H.P. Mendoza (USA)
 2012 : American Mary, de Jen Soska, Sylvia Soska (Twins Sisters) (Canada)
 2011 : Penumbra, de Adrian Garcia Bogliano (Argentine)

Prix du public : Meilleurs effets spéciaux 
 2014 : Tusk, de Kevin Smith (USA)
 2013 : Gravity, d'Alfonso Cuaron (USA)
 2012 : The Millenium Bug, de Kenneth Kran (USA)

Prix du public : Meilleur scénario 
 2014 : Der Samurai, de Till Kleinert (Allemagne)
 2014 : Tusk, de Kevin Smith (USA)
 2013 : Antisocial, de Cody Calahan (Canada)
 2013 : Soulmate, d'Axelle Carolyn (Angleterre)
 2012 : Mimesis, de Douglas Schulze (USA)
 2012 : Red Krokodil, de Domiziano Cristopharo (Italie)

Prix du public : Meilleur film d'horreur 
 2013 : All Cheerleaders Die, de Lucky McKee & Chris Sivertson (USA)
 2013 : Beneath, de Ben Ketai (USA)
 2012 : Excision, de Richard Bates Jr. (USA)
 2011 : The Millenium Bug, de Kenneth Kran (USA)
 2010 : The Violent Kind, de The Butcher Brothers (USA)

Mentions spéciales 
 2012 : Looper, de Rian Johnson (USA)
 2010 : Make-Out With Violence, de The Deagol Brothers (USA)

Compétition court métrage

Prix du public 
 2014 : Kosmodrome, de Youcef Mahmoudi (France, Italie) (Sélection internationale)
 2013 : Penny Dreadful, de Shane Atkinson (USA) (Sélection internationale)
 2013 : Hotel, de Jose Luis Aleman (Espagne) (Sélection européenne)
 2012 : The Halloween Kid, de Axelle Carolyn (Angleterre) (Sélection internationale)
 2012 : Shoot for the moon, de Casandra Macias Gago (Espagne) (Sélection internationale)
 2012 : Mort d'une ombre, de Tom Van Avermaet (France, Belgique) (Sélection francophone)
 2012 : , de Greg Tosolini (France) (Sélection francophone)
 2011 : Animal Control, de Kire Paputts (Canada) (Sélection internationale)
 2011 : L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace, de Guillaume Rieu (France) (Sélection francophone)
 2010 : Miracle Fish, de Luke Doolan (Australie) (Sélection internationale)

Films en compétition

Édition 2014

Longs métrages 

 {{langue|de|Der Samurai de Till Kleinert}} -  
  de Paolo Gaudio -  
 Hostile de Nathan Ambrosioni -  
  d’Adam Brooks & Matthew Kennedy -  
 Tusk de Kevin Smith -  
  de Sono Sion -  
 Phantasmagoria de Mickael Abbate, Domiziano Cristopharo, Tiziano Martella -  , 
  de Chris Alexander -  
  de Richard Bates Jr -  

 Courts métrages 

 A Peaceful Man de Harrison Norris -  
 Cold Feet de Daniel D’Alimonte -  
 Dawn de Rose McGowan -  
 Dragon Boules de Olivier Servières -  
 Figures de Miklos Keleti -  
 Le Hall des Pendus de Christophe Deroo -  , 
 Hellyfish de Patrick Longstreth & Robert McLean -  
 La Casa delle Conghiglie (House Of Shells) de Domiziano Cristopharo -  
 Itsy Bitsy Spiders de Bertrand Paré -  
 Kosmodrome de Youcef Mahmoudi -  , 
 Le temps, la mort et moi de Slown -  
 Lights Out de David F. Sandberg -  
 Mighty Boy de Javier Yañez -  
 Monster Mash de Mark Pariselli -  
 Moritz und der Waldschrat de Bryn Chainey -  
 Nectar de Lucile Hadzihalilovic -  
 Noct de Vincent Toujas -  
 Oh, My Princess de Heewook SA -  
 Par acquit de conscience de Maxime Chattam -  
 Picket de Izzy Lee -  
 Pray for Diamonds de Alessandro Redaelli -  
 Scream : First Bloodshed de Roman Soni -  
 Seuls de Sami Khadraoui -  
 She de Chelsey Burdon & Mark Vessey -  
 The Guest de Jovanka Vuckovic -  
 The Last Halloween de Marc Roussel -  
 The Muck de Tony Wash -  
 The Sunburned de Bahram & Bahman Hajaboullou (Ark) -  
 The Voice Thief de Adan Jodorowsky -  

 Édition 2013 

 Longs Métrages 
 Gravity, d'Alfonso Cuaron -  
 I am a Ghost, de H.P. Mendoza -  
 Antisocial, de Cody Calahan -  
 Soulmate, d'Axelle Carolyn  -  
 All Cheerleaders Die, de Lucky McKee & Chris Sivertson -  
 Beneath, de Ben Ketai -  
 Bloody Sin of Horror, Domiziano Cristopharo -  
 Chimères, d’Olivier Beguin - , 
 Dracula de Dario Argento, de Dario Argento -  , , 
 Escape from Tomorrow, de Randy Moore -  
 La Malédiction de Chucky, de Don Mancini -  
 Snowpiercer : Le Transperceneige, de Bong Joon Ho - , 
 Thor : Le Monde des ténèbres, de Alan Taylor - 
 Wrath of Crows, de Ivan Zuccon

 Courts Métrages 
 Frost, de Jérémy Ball -  
 Little Red, de Ben Turner & Pascal Bideau - 
 Micro Time, de Nir Yaniv 
 Penny Dreadful, de Shane Atkinson -  
 Polaris, de Christophe Deroo -  ,  
 Quintipus, de Victoria Angell -  
 Rose or the Mute Liars, de Gregory Monro -  
 The Offering, de Christian Sparks -  

 Domicile, de Maéva Ranaïvojaona -  , 
 Eat, de Moritz Kramen - 
 Hotel, de Jose Luis Aleman - 
 Krysalide, de Nicolas Thibaud -  
 Murder is my Business, de Barbara Abecassis -  
 Skom, de Christophe Deroo -  
 The Axis of Perdition, de Guillaume Fouques -  
 Édition 2012 
 Longs Métrages 
 American Mary de Jen Soska, Sylvia Soska -  
 The American Scream de Michael Stephenson -  
 The Whisperer in Darkness de Sean Brannay -  
 The Seasoning House de Paul Hyett -  
 Megan is Missing de Michael Goi -  
 The Bunny Game de Adam Rehmeier -  
 Excision de Richard Bates Jr. -  
 V/H/S de Matt Bettinelli-Olpin, David Bruckner, Tyler Gillett, Justin Martinez, Glenn McQuaid, Radio Silence, Joe Swanberg, Chad Villella, Ti West, Adam Wingard -  
 Grabbers de Jon Wright -  , 
 Paranormal Activity 4 de Henry Joost, Ariel Schulman -  
 Looper de Rian Johnson -  
 Antiviral de Brandon Cronenberg -  
 Rock N Roll Over de Enguerran Prieu -  
 Maniac de Franck Khalfoun -  
 Red Krokodil de Domiziano Cristopharo -  
 Mimesis de Douglas Schulze -  
 Forgetting The Girl de Nate Taylor -  
 The Last Will and Testament of Rosalind Leigh de Rodrigo Gudino -  
 Sinister de Scott Derrickson -  

 Courts Métrages 
 The Aftermath de Greg Tosolini - 
 Babysitting de Lucas Masson -  
 La Dame Blanche de Arnaud Baur - 
 Foxes de Lorcan Finnegan - 
 Frankenstein vs Sherlock Holmes de Gautier Cazenave - 
 Fritz de Roman Soni - 
 Merman de Jono Foley - 
 Mort d'une ombre de Tom Van Avermaet - , 
 RIP de Maxime Salle - 
 Souvenirs de Vacances d'Olivier Strecker - 
 The Captured Bird de Jovanka Vuckovic - 
 The Halloween Kid de Axelle Carolyn - 
 The Virgin Herod de Xander Robin - 
 Shoot for the moon de Cassandra Macias Gago - 
 Shoreditch Slayer de Simon Levene - 
 Son Dos Dias de Andres Lopetegui Santos - 

 Édition 2011 
 Longs Métrages 
 Attack the Block de Joe Cornish - 
 Bullhead (aka Rundskop) de Michael Roskam - 
 Hellacious Acres: the case of John Glass de Pat Tremblay - 
 Monster Brawl de Jesse T. Cook - 
 Penumbra de Adrian Bogliano &  Ramiro Garcia Bogliano - 
 Poetry of Eerie de Domiziano Cristopharo, Giovanni Pianigiani, Bruno di Marcello, Paolo Gaudio, Alessandro Giordani, Paolo Fazzini, Michele Restaino, Simone Barbetti, Giuliano Giacomelli, Matteo Corazza, Fratelli Capasso, Edo Tagliavini, Manuela Sica et Claire "Fluff" Llewellyn - 
 Red State de Kevin Smith - 
 Take Shelter de Jeff Nichols - 
 The Dead de Ford Brothers - , 
 The Millenium Bug de Kenneth Kran - 
 The Taint de Drew Bolduc - 

 Courts Métrages 
 Animal Control de Kire Paputts - 
 L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace de Guillaume Rieu - 
 Crépuscule de Eric Falardeau - 
 Die Die My Darling de François Gaillard - 
 Hambuster de Paul Alexandre, Dara Cazamea, Maxime Cazaux, Romain Delaunay, Laurent Monneron - 
 Play Dead de Andres Meza-Valdes, Diego Meza-Valdes - 
 Sis de Deborah Haywood - 
 The Last Post de Axelle Carolyn - 
 The Legend of Beaver Dam de Jérôme Sable - 
 The Winking Boy de Marcus Dineenl - 
 The White Face de Jason Bognacki - 
 Tous des monstres de Nicolas Deprez, Laurent Jaffier, Pierre Lippens, Gabrielle Lissot - 
 Yukiko de Eric Dinkian - 
 Zombinladen de Clément Déneux - 

 Édition 2010 
 Longs Métrages 
 All About Evil de Peaches Christ - 
 Buried de Rodrigo Cortes - 
 Les Nuits rouges du Bourreau de Jade de Laurent Courtiaud & Julien Carbon - , 
 Make-Out with Violence de Deagol Brothers - 
 Rubber de Quentin Dupieux - ,  
 The Human Centipede de Tom Six  - , , 
 The Violent Kind de The Butcher Brothers - 

 Courts Métrages 
 Bubble Park de Mick Bulle - 
 Choconut de Florent Kretz - 
 Choreomania de Louis Paxton - 
 Demonitron de Anouk Whissell & François Simard - 
 Excision de Richard Bates Jr. - 
 How I survived the zombie apocalypse de Christian Cantamessa - 
 Jack de Kryshan Randel - 
 Miracle Fish de Luke Doolan - 
 Off Season de Jonathan van Tulleken - 
  de  & Damien Macé - , 
 Run Granny Run de Nikolaus von Uthmann - 
 To My Mother and Father'' de Can Evrenol -

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des festivals de cinéma en France
 Cinéma fantastique

Liens externes 
 Site officiel du Festival
 www.le-Court.com, plateforme française de festival de films
 www.withoutabox.com, plateforme internationale des festivals de films
 L'Équipe du Festival invitée du plateau télé de Nice TV
 Rue Morgue dévoile la programmation 2012.

Festival de cinéma fantastique
Nice
Festival fondé en 2010
Événement à Nice
Culture à Nice
Festival dans les Alpes-Maritimes